Claudius Armbruster (né en 1952), romaniste allemand.
 Conrad Armbruster, ammestre de Strasbourg en 1390.
 Jean-François Armbruster, (1835-1912)  photographe et peintre lyonnais
 Jean-Michel Armbruster (1761-1817), conteur et écrivain allemand.
 Olivier Armbruster (1976- ), plus connu sous le nom de Booster, musicien et compositeur français de nu jazz.
 Peter Armbruster (1931- ), physicien allemand.
 Raymond Armbruster (1879-1953), homme politique français.

Patronyme allemand
Patronyme alsacien